Горња Љубата () је насеље у Србији у општини Босилеград у Пчињском округу. Према попису из 2011. било је 296 становника.

Демографија 
У насељу Горња Љубата живи 402 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 46,9 година (44,1 код мушкараца и 49,6 код жена). У насељу има 192 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,53.

Ово насеље је углавном насељено Бугарима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Општина Босилеград
Насељена места у Пчињском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији